

uroczystość 
uroczyste spotkanie okolicznościowe społeczności (szkolnej, akademickiej, pracowniczej itp.), np. pierwszomajowa lub z okazji Barbórki

szkolnictwo i nauka

szkoła 
dawny typ szkoły, powstały w starożytności:
 Akademia Platońska – szkoła założona przez Platona w IV w. p.n.e., w jej duchu w nowożytności kontynuowano szkoły:
 Akademia Florencka
 Akademia Rzymska Platońska
 Akademia Bessariona

uczelnia 
typ szkoły wyższej, przykłady:

obecnie 

 akademia nauk stosowanych – element oficjalnej nazwy uczelni w Polsce
 Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie – publiczna uczelnia artystyczna
 Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego – publiczna, cywilno-wojskowa uczelnia techniczna
 Akademia Polonijna – uczelnia niepubliczna w Częstochowie

w przeszłości 

 Akademia Krakowska – dawna nazwa publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego
 Śląska Akademia Medyczna imienia Ludwika Waryńskiego w Katowicach – dawna nazwa publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

towarzystwo naukowe 
nazwa korporacji uczonych, przykłady:

 Polska Akademia Umiejętności – polskie towarzystwo naukowe
 Akademia Francuska (franc. Académie française) – francuskie towarzystwo naukowe
 Niemiecka Akademia Przyrodników Leopoldina (niem. Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina) – niemieckie przyrodnicze towarzystwo naukowe

instytucja naukowa 

 Polska Akademia Nauk – polska państwowa instytucja naukowa (w latach 1951–1990, od 1990 korporacja uczonych z siecią instytutów naukowych i innych podległych jej jednostek)

miejscowość 
 Akademia – miasteczko na Litwie, położone w okręgu kowieńskim, w rejonie kowieńskim

Zobacz też 

 
 akademik